Love es una palabra en inglés que significa amor y puede referirse a:

Cine 
 Love, película estadounidense de 1927, realizada por Edmund Goulding.
 Love (Women in Love), película británica de 1969, realizada por Ken Russell.
 Love, película sueca de 1982, realizada por Liv Ullmann.
 Love, película india de 1991, dirigida por Suresh Krishna.
 Love, película surcoreana de 1999, realizada por Lee Jang-soo.
 Love, película surcoreana del 2008, realizada por Kabir Bhatia.
 Love, película estadounidense del 2011, realizada por William Eubank.
 Love, película francesa del 2015, realizada por Gaspar Noé.

Música

Álbumes 
 Love (álbum de Love) (1966)
 Love (álbum de The Cult) (1985)
 Love (álbum de Aztec Camera) (1987)
 Love (álbum de Thalía) (1992)
 Love (álbum de The Juliana Theory) (2003)
 Love (álbum de The Beatles) (2006)
 Love (álbum de Flipper) (2008)
 Love (álbum de Boyz II Men) (2009)
 Love (álbum de Angels & Airwaves) (2010)
 Love? (2011), séptimo álbum de Jennifer Lopez.
 Love (álbum de Maite Perroni) (2017), segundo álbum de estudio de Maite Perroni
 Love (álbum de Aaron Carter) (2018)
 Love (álbum de Michael Bublé) (2018)

Canciones 
 L.O.V.E., canción de Ashlee Simpson
 Love (canción de John Lennon) (1970)
 Love (canción de Thalía) (1992)
 Love (canción de Inna) (2009)
 Love (canción de Jamie Lynn Spears) (2012) de su álbum de estudio Love (2012)
 L-O-V-E (canción de Nat King Cole) (1965)
 Love (canción de Lana Del Rey) (2017)

Otros 
 Love (banda) (1966-1973), banda de rock estadounidense.

Personas 
 Love, nombre futbolístico del jugador angoleño Arsénio Cabungula.
 Vágner Love (1984-), futbolista brasileño.

Otros usos 
 Love (cráter)
 Condado de Love en Oklahoma.
 Love en tenis, significa Cero en español.
 Love, nombre de un acto del famoso Cirque du Soleil.